Ха́рбор (; ) — английская фамилия и топоним.

Фамилия

 Харбор, Пол Дэвид (род. 1965) — американский музыкант, бас-гитарист-виртуоз, пианист и композитор.
 Харбор, Дэвид (род. 1975) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Топоним

  — название нескольких островов.
 Харбор (остров, Сиэтл) — искусственный остров в Сиэтле, на котором расположена судостроительная верфь.

Также слово «Харбор» является составной частью многих топонимов: например, Перл-Харбор, Игл-Харбор и др.

См. также

 Harbour